La Coupe de France masculine de handball 2010-2011 a eu lieu du  au . 

Le Dunkerque Handball Grand Littoral remporte sa première coupe de France en disposant aux tirs au but 3 à 2 (25-25 à la fin du temps réglementaire) le Chambéry Savoie Handball, tombeur en quart de finale du tenant du titre, le Montpellier Agglomération Handball.

Résultats

Tours préliminaires

Seizièmes de finale 
Les seizièmes de finale ont été disputés début février 2011 :

Tableau final

Vainqueur final

Lien externe

Voir aussi 
 Coupe de France masculine de handball
 Championnat de France masculin de handball 2010-2011
 Championnat de France masculin de handball de D2 2010-2011
 Coupe de la Ligue française masculine de handball 2010-2011
 Coupe de France féminine de handball 2010-2011

2011
Handball M
Coupe de France M